Anantapur (district), district in Andhra Pradesh
 Anantapur (stad), hoofdstad van bovenstaand district